Les Brown, Lester Raymond Brown, Amerikaans muzikant
Lester R. Brown, Lester Russell Brown, Amerikaans schrijver